

Geografia

Francia 
 Kestenholz – antico nome tedesco di Châtenois, comune nel dipartimento del Basso Reno (Grand Est)
 Kestenholz – antico nome tedesco di Châtenois-les-Forges, comune nel dipartimento del Territorio di Belfort (Borgogna-Franca Contea)

Svizzera 
 Kestenholz – comune nel distretto di Gäu (Canton Soletta)